Takamatsu kan syfta på

 Takamatsu (stad) – residensstad i prefekturen Kagawa i Japan
 Toshitsugu Takamatsu (1889 -1972) – kampkonstmästare och "den siste ninjan" 
 Takamatsu Nobihito (1905-1987) – en prins